Люр ( ) — город в департаменте Верхняя Сона, область Франш-Конте на востоке Франции. Третий по численности населения город департамента. 1124 место по населению во Франции в 2007 году.

Ссылки 
 Сайт города

Города Франции
Коммуны департамента Верхняя Сона
Супрефектуры Франции